James Dickson – biolog
 James Dickson – polityk